Боболице () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кошалинский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 10 006 человек (на 2005 год).

Соседние гмины 
 Гмина Маново
 Гмина Полянув
 Гмина Свешино
 Повят-кошалиньски
 Гмина Тыхово
 Повят-бялогардзки
 Гмина Бялы-Бур
 Гмина Гжмёнца
 Гмина Щецинек
 Повят-щецинецки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Западно-Поморского воеводства